Abakan steht für:

 Abakan (Fluss), Fluss in der Republik Chakassien, Sibirien, Russland, Nebenfluss des Jenissei
 Abakan (Stadt), Stadt in der Republik Chakassien, Sibirien, Russland
 Abakangebirge in Sibirien
 Projekt Abakan, russisches Projekt zur Entwicklung eines automatischen Gewehrs